In My Mind steht für:

 In My Mind (Album), Album von Pharrell Williams
 In My Mind (Lied), Lied von Dynoro feat. Gigi D'Agostino